Det afrikanske mesterskab i håndbold for kvinder 2022 blev afholdt mellem den 9. og 19. november 2022 i Dakar, Senegal og var den 25. udgave af mesterskabet. Mesterskabet blev arrangeret af African Handball Confederation og tjente som Afrikas kvalifikationsturnering til verdensmesterskabet i håndbold for kvinder i 2023.

Turneringen blev vundet af Angola, der i finalen besejrede Cameroun 29-19.

Indledende runde 
Alle tider er lokale (UTC±0).

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

President Cup

Klassifikation

9.–12. plads semifinale

11. plads

9. plads

Slutspillet

Bracket 

5–8. plads bracket

Kvartfinale

5.–8. plads semifinaler

Semifinaler

7. plads

5. plads

Bronzekamp

Finale

Rangering

Referencer 

Håndbold i 2022
2022 (kvinder)
Kvindehåndbold
Håndbold i Senegal